

Geografia

Austria 
 Gießhübl – comune nel distretto di Mödling (Bassa Austria)
 Gießhübl – frazione di Maria Laach am Jauerling, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Repubblica Ceca 
 Bad Gießhübl – antico nome tedesco di Lázně Kyselka, frazione del comune di Kyselka nel distretto di Karlovy Vary (Karlovy Vary)
 Gießhübl-Sauerbrunn – antico nome tedesco di Kyselka, comune nel distretto di Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Pagine correlate 
Gießhübel – pagina di disambiguazione